Le Prix du roman Cezam, anciennement Prix Littéraire Cezam Inter CE, est un prix littéraire français, créé en 1997 dont le jury est composé de plus de  lecteurs.  Les organisateurs et organisatrices du prix du roman Cezam tentent de faire découvrir et de partager des nouveaux romans, tels que ceux de Claudie Gallay ou de Peter May avant qu’ils ne deviennent des best-sellers. Le prix est organisé par le réseau national français de comités d’entreprise CEZAM.

Historique et objectifs du prix 
À l'origine, le prix a été organisé comme un prix local à Nantes et Angers, mais a grandi à travers le réseau des Cezam pour s’étendre à la France entière. Créée à destination des lecteurs et lectrices des comités d’entreprise, cette animation s’est ouverte depuis 2000 dans certaines villes à d'autres partenaires tels que des bibliothèques municipales, des bibliothèques de communautés de communes, les lycées professionnels et certains centres de détention. Son but premier était de proposer un accès gratuit à la lecture dans les entreprises tout en favorisant la transversalité et la création de lien social. Aujourd'hui, ce prix contribue à la lecture, l’alphabétisation et la littérature, non seulement en amenant des groupes de lecteurs à échanger des idées, mais aussi en leur permettant de rencontrer et de parler aux auteurs de ces ouvrages.  . Réel soutien à la culture littéraire française, le prix est en collaboration avec les librairies indépendantes les plus proches des lieux d'organisation.

Le jury 
La force de ce prix est dans la diversité de ces participants. En effet, le prix rassemble des lecteurs et lectrices de la France entière et de tous les horizons. Les divers jurys se rencontrent sur leur lieu de travail, dans les bibliothèques, les librairies, les lycées, les collèges et même les prisons. Chaque lecteur et lectrice attribue ensuite des notes pour chacun des livres lus, puis les notes attribuées sont recueillies et comptées afin de déterminer le roman lauréat .

Le déroulement sur l'année 
Une sélection de 10 romans est établie chaque année par un comité réunissant des bibliothécaires, documentalistes et passionnés de lecture. Les romans sélectionnés sont récents, principalement francophones et édités en majorité par de moyennes et petites maisons d’éditions françaises. Pour favoriser la lecture à celles et ceux qui n'en ont pas l'habitude, la lecture d'un minimum de 3 romans (sur les 10 en lice) est requise. 
Chaque édition débute lors d'un week-end de lancement en octobre. C'est au cours de ce même rendez-vous qu'est annoncé le lauréat national. 
D'octobre à juin (mois de clôture des votes), chaque collectif mène ce projet en interne. 
Parallèlement, des manifestations littéraires sont organisées partout en France avec des auteurs du monde entier invités à visiter les diverses régions et présenter leur ouvrage pour répondre aux questions des groupes de lecteurs.

Lauréats du Prix du roman Cezam 
 1997 : Alain Monnier, pour Un amour de Parpot
 1998 et 1999 : Georges J. Arnaud, pour Le Rat de la Conciergerie
 2000 : Angèle Jacq, pour Le Voyage de Jabel
 2001 : Françoise Moreau, pour Eau-forte
 2002 : Christian Petit, pour Bombay Victoria
 2003 : Soazig Aaron, pour Le Non de Klara
 2004 : Emmanuel Dongala, pour Johnny chien méchant
 2005 : Thierry Maugenest, pour Venise.net
 2006 : Bertina Henrichs, pour La Joueuse d’échecs
 2007 : Maïssa Bey, pour Bleu, blanc, vert
 2008 : Pierre Bordage, pour Porteurs d'âmes
 2009 : Marie-Sabine Roger, pour La Tête en friche
 2010 : Sebastian Barry, pour Le Testament caché
 2011 : Peter May, pour L'Île des chasseurs d'oiseaux
 2012 : Dan Waddell, pour Code 1879
 2013 : Hélène Gestern, pour Eux sur la photo
 2014 : Gilles Vincent, pour Beso de la muerte
 2015 : Jean-Paul Didierlaurent, pour Le liseur du 6h27
 2016 : Valentina D'Urbano, pour Acquanera
 2017 : Hubert François, pour Dulmaa (Éd. Thierry Marchaisse)
 2018 : Colin Niel, pour Seules les bêtes (éditions du Rouergue).
 2019 : Benoît Philippon, pour Mamie Luger (Les Arènes)
 2020 : Mélissa Da Costa, pour Tout le bleu du ciel (Carnets Nord)
 2021 : Tiffany McDaniel pour Betty (éditions Gallmeister)
 2022 : Carole Declercq pour Les Enfant d'Ulysse (Ed. La Trace)

Les sélections 

 2023
 L'Arbre de colère de Guillaume Aubin - Éditions La Contre Allée
 Fuir l'Eden d'Olivier Dorchamps - Éditions Finitude
 La Vie suspendue de Baptiste Ledan - Éditions Intervalles
 Les Derniers jours des fauves de Jérôme Leroy - Éditions La Manufacture de livres
 Avec le permission de Gandhi d'Abir Mukherjee - Éditions Lina Levi
 Ultramarins de Mariette Navarro - Éditions Quidam
 Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis de Nétonnan Noël Ndjékéry - Éditions Hélice Helas
 Pourquoi pas la vie de Coline Pierré - Éditions de L'Iconoclaste 
 L'Autre moitié du Monde de Laurine Roux - Éditions du Sonneur
 Saïd de Fabienne Swiatly - Éditions La Fosse aux ours
 2022
 La République des faibles de Gwenaël Bulteau - Éditions La Manufacture de livres
 Les Enfants d'Ulysse de Carole Declercq - Éditions La Trace
 L'Intrusive de Claudine Dumont - Éditions Le Mot et le reste
 Deux femmes et un jardin d'Anne Guglielmetti - Éditions Interférences
 La Pierre jaune de Goeffrey Le Guilcher - Éditions Goutte d'or
 Bel abîme de Yamen Manai - Éditions Elyzad
 Le Parfum des cendres de Marie Mangez - Éditions Finitude
 Les Fruits tombent des arbres de Florent Oiseau - Éditions Allary
 Les VIlaines (Titre original : Las Malas) de Camila Sosa Villada - Éditions Métaillé
 Mon Mari de Maud Ventura - Éditions de l'Iconoclaste
 2021
 Mauvaises herbes de Dima Abdallah - Éditions Sabine Wespieser
 Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas - Éditions Mnémos
 Il est juste que les forts soient frappés de Thibault Bérard - Éditions de l'Observatoire
 Le Répondeur de Luc Blanvillain - Éditions Quidam
 La Certitude des pierres de Jérôme Bonnetto - Éditions Inculte
 La Soustraction des possibles de Joseph Incardona - Éditions Finitude
 Pour la beauté du geste de Marie Maher - Éditions Alma
 Betty de Tifanny McDaniel - Éditions Gallmeister
 Tuer le fils de Benoît Séverac - Éditions La Manufacture de livres
 Sang chaud de Kim Un-Su - Éditions Matin Calme

 2020
 Reste avec moi de Ayobami Adebayo – Éditions Charleston
 Né d’aucune femme de Franck Bouysse – Éditions La Manufacture
 De pierre et d’os de Bérengère Cournut – Éditions Le Tripode
 Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa – Éditions Carnets nord
 Trois jours à Berlin de Christine de Mazières – Éditions Sabine Wespieser
 Opus 77 de Alexis Ragougneau – Éditions Viviane Hamy
 La petite conformiste de Ingrid Seyman – Éditions Philippe Rey
 L’Appel de Fanny Wallendorf – Éditions Finitude
 Celle qui attend de Camille Zabka – Éditions L’Iconoclaste
 Vigile de Hyam Zaytoun – Éditions Le Tripode

2019
  Estelle-Sarah Bulle - Là où les chiens aboient par la queue (Éditions Liana Levi)
  Stéphanie Chaillou - Le bruit du monde (Éditions Noir sur Blanc)
  Adeline Dieudonné - La vraie vie (Éditions de l'Iconoclaste)
  Pete Fromm - Mon désir le plus ardent (Éditions Gallmeister)
  Ronan Gouézec - Rade amère (Éditions du Rouergue)
  Christian Guay-Poliquin - Le poids de la neige (éditions 84)
  Diane Peylin - La grande roue (Éditions Les Escales)
  Benoît Philippon - Mamie Luger (Les Arènes)
  Joachim Schnerf - Cette nuit (Zulma)
  Tiffany Tavernier - Roissy (Éditions Sabine Wespieser)
2018
  Jean-Baptiste Andrea - Ma reine (Éditions de l'Iconoclaste)
  Marco Balzano - Le dernier arrivé (Éditions Philippe Rey), traduit de l'italien par Nathalie Bauer
  Jean-Marie Blas de Roblès - Dans l'épaisseur de la chair (Éditions Zulma)
  Louis-Philippe Dalembert - Avant que les ombres s'effacent (Éditions Sabine Wespieser)
  Timothée Demeillers - Jusqu'à la bête (Asphalte éditions)
  Jean Hegland  - Dans la forêt (Éditions Gallmeister), traduit de l'américain par Josette Chicheportiche
  Aline Kiner - La nuit des béguines (Éditions Liana Levi)
  Maryam Madjidi - Marx et la poupée (Éditions 84)
  Colin Niel - Seules les bêtes (Éditions du Rouergue)
  Pierre Raufast - La baleine thébaïde (Alma éditeur)
2017
  Guillaume Guéraud - Shots (Éditions Le Rouergue)
  Lenka Hornáková-Civade - Giboulées de soleil (Alma)
  Raphaël Jerusalmy - Les obus jouaient à pigeon vole (Éditions Bruno Doucey)
  Hubert François - Dulmaa (Éditions Thierry Marchaisse)
  Paul McVeigh - Un bon garçon (Éditions Philippe Rey)
  Sylvain Pattieu - Et que celui qui a soif, vienne (Éditions Le Rouergue)
  Robert Seethaler - Une vie entière (Éditions Sabine Wespieser)
  Richard Wagamese - Les étoiles s'éteignent à l'aube (Éditions Zoé)
  Négar Djavadi - Désorientale (Éditions Liana Levi)
  Lucile Bordes - 86, année blanche (Édition Liana Levi)
 2016 :
  Mike R. Carey - Celle qui a tous les dons (Édition L'Atalante)
  Didier Castino - Après le silence (Édition Liana Levi)
  Albena Dimitrova - Nous dînerons en français (Édition Galaade)
  Valentina D'Urbano - Aquanera (Édition Philippe Rey)
  Fabienne Juhel - La chaise n° 14 (Éditions du Rouergue)
  Gazmend Kapllani - La dernière page (Édition Intervalles)
   - Un après-midi d'automne (Édition Phébus)
  Paola Pigani - Venus d'ailleurs (Édition Liana Levi)
  Delphine Roux - [Kokoro] (Édition Philippe Piquier)
  Alexandre Seurat - La maladroite (Édition du Rouergue)
 2015 :
  Jean-Paul Didierlaurent - Le liseur du 6h27 (Édition Au diable vauvert)
  Emmanuel Grand - Terminus Belz (Éditions Liana Lévi)
  Emma Healey - L'oubli (Sonatines Éditions) traduit de l'anglais par Corinne Daniellot
  Julia Kerninon - Buvard (Éditions Le Rouergue)
  Françoise Cloarec - De père légalement inconnu (Éditions Phébus)
  Bruno d'Halluin - L'égaré de Lisbonne (Éditions Gaïa)
  Gaëlle Josse - Le dernier gardien d'Ellis Island (Editions Noir sur Blanc)
  Benjamin Wood - Le complexe d'Eden Bellwether (Éditions Zulma) traduit de l'anglais par Renaud Morin
  Kerry Hudson - Tony Hagan m'a payé un ice-cream soda avant de me piquer maman (Editions Philippe Rey) traduit de l'écossais par Florence Lévy-Paoloni
  Céline Lapertot - Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre (Editions Viviane Hamy)
 2014 :
  Mika Biermann - Un Blanc (Anacharsis)
  Bergsveinn Birgisson - La Lettre à Helga (Zulma)
  Paul Colize - Un long moment de silence (La manufacture des livres)
  Hubert Haddad - Le Peintre d'éventail (Zulma)
  Yanick Lahens - Guillaume et Nathalie (Sabine Wespieser)
  Rosa Montero - Des larmes sous la pluie (Anne-Marie Métailié)
  Hoai Huong Nguyen - L'ombre douce (Viviane Hamy)
  Chantal Pelletier - Cinq femmes chinoises (Joëlle Losfeld)
  Ariane Schreder - La silencieuse (Philippe Rey)
  Gilles Vincent - Beso de la muerte (Jigal)
 2013 :
  Dermot Bolger - Une seconde vie
  Luigi Carletti - Prison avec piscine
  Dominic Cooper - Nuage de cendre
  Cécile Coulon - Le roi n'a pas sommeil
  Christel Diehl - Enola game
  J.M. Erre - Le mystère Sherlock
  Hélène Gestern - Eux sur la photo
  Jérémie Guez - Balancé dans les cordes
  Yassaman Montazami - Le meilleur des jours
  Léonor de Récondo - Rêves oubliés
 2012 :
  Antoine Choplin - Le Héron de Guernica
  Philippe Delepierre et Bruno Vouters – Le Cabaret des oubliés
  Jean-Paul Delfino - Pour tout l'or du Brésil
  Susana Fortes - En attendant Robert Capa
  Claire Keegan - Les trois lumières
  Virginie Ollagnier - Rouge argile
  Véronique Ovalde - Des vies d'oiseaux
  Heinrich Steinfest - Requins d'eau douce
  Alain Claude Sulzer  - Une autre époque
  Dan Waddell - Code 1879
 2011 :
  Kéthévane Davrichewy – La Mer noire
  Maria Ernestam – Toujours avec toi
  Jean-Claude Lalumière – Le Front russe
  Peter May - L’Ile des chasseurs d’oiseaux
  Justine Niogret – Chien du heaume
  Auður Ava Ólafsdóttir – Rosa candida
  Goran Petrović – Sous un ciel qui s’écaille
  Lionel Salaun – Le Retour de Jim Lamar
  Jean-Pierre Spilmont – Sébastien
  Jan Costin Wagner – L’Hiver des lions
 2010 :
  Sebastian Barry Le Testament caché
  Hervé Commere - J’attraperai ta mort
  Sarah Dars - Des myrtilles dans la yourte 
  Fabrice Humbert - L’Origine de la violence
  Ahmed Kalouaz - Avec tes mains
  Mari -Hélène Lafon - L’Annonce
  Liliana Lazar - Terre des affranchis
  Milena Magnani - Le Cirque chaviré
  Alberto Ongaro - La Partita
  Martin Smaus - Petite, allume un feu…
 2009 :
  Nella Bielski - C’était l’an 42
  Olav Hergel - L’Otage
  Maylis de Kerangual - Corniche Kennedy
  Květa Legátová - La Belle de Joza
  Marc McNay - Un jour sans
  Anthony Moore - Swap
  Kate O’Riordan - Le Garçon dans la lune
  Antoine Piazza - La Route de Tassiga
  Mari -Sabine Roger - La Tête en friche
  Martine Sonnet - Atelier 62
 2008 :
  Ella Balaert - Canaille Blues
  Jea -Noël Blanc - La Petite Piscine au fond de l’aquarium
  Pierre Bordage - Porteurs d’âmes
  André Bucher - Déneiger le ciel
  Jean-Paul Delfino - Samba triste
  Catherine Fragnier - Camino 999
  Maurice Gouiran - Train bleu, train noir
  Virginie Ollagnier - Toutes ces vies qu’on abandonne
  Pierre Silvain - Julien Letrouvé, colporteur
  Marie Sizun - La Femme de l’allemand
 2007 :
  Sylvie Aymard - Courir dans les bois sans désemparer
  Luc Bassong - Comment immigrer en France en 20 leçons
  Maïssa Bey - Bleu, blanc, vert
  Beyrouk - Et le ciel a oublié de pleuvoir
  Georges Bonnet - Les Yeux des chiens ont toujours soif
  Bernard Foglino - Le Théâtre des rêves
  Grégoire Hervier - Scream test
  Pierre Jourde - L’Heure et l’Ombre
  Michel Maisonneuve - Le Chien tchétchène
  Sylvie Robic - Les Doigts écorchés
 2005 :
  Sylvain Coher - Facing
 2001 :
  Claire Moracchini - Substitution (HB Editions)
  Françoise Moreau - Eau forte (L'escarbille)
  Franck Bijou - La Baie (Editions du Rouergue)
  Jacques Vallet - Une coquille dans le placard (Zulma)
  Emmanuelle Marc - Le Paradis des tortues (Édition de la différence)
  Michel Quint - Effroyables Jardins (Joëlle Losfeld)
  Philippe Bouin - Implacables Vendanges (Viviane Hamy)
  André-Marcel Adamek - Le Plus Grand Sous-marin du monde (Le castor astral)
  Cécile Oumhani - Une odeur de henné (Paris Méditerranée)

Références

Liens externes 
 
 
 

Prix littéraire en France